Tarántula puede hacer referencia a:

 Tarántula, nombre común dado a varias especies de arañas
 Las especies más grandes de la familia Lycosidae, arácnidos a los que originalmente se le dio el nombre
 Lycosa tarantula una araña originaria del área alrededor de la ciudad italiana de Tarento, 
 Las familias Theraphosidae y Dipluridae, arácnidos del Nuevo Mundo, mucho más grandes
 Género Grammostola de la familia Theraphosidae
 Theraphosa blondi, tarántula gigante
 Tarántula, novela experimental del músico estadounidense Bob Dylan.
 Tarántula, nombre de un disco de la cantante española Mónica Naranjo.
 Tarantula, canción de The Smashing Pumpkins.
 ¡Tarántula!, una película de ficción de 1955, dirigida por Jack Arnold.
 Uno de los nombres comunes de la planta Calendula officinalis, más conocida como botón de oro.